Dacsa, (Zea mayz) coneguda també per blat de moro, moresc, panís de l'Índia i d'altres termes. Avui dia és la planta més generalitzada de les conegudes com a panís.
 Mill italià, (Setaria italica) més conegut simplement com a panís.
 Panís negre, (Pennicillaria spicata)